Vladajski Tsrni Vrch (bulgariska: Владайски Църни Връх) är ett berg i Bulgarien.   Det ligger i regionen Sofijska oblast, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Toppen på Vladajski Tsrni Vrch är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Vladajski Tsrni Vrch är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Vladajski Tsrni Vrch. Runt Vladajski Tsrni Vrch är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kokalyane,  km nordost om Vladajski Tsrni Vrch. 

Omgivningarna runt Vladajski Tsrni Vrch är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sofijska oblast

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre